Чью () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1722—1810) — американский юрист.
  (1924—2019) — американский физик-теоретик.
 Чью, Роджер Престон (1843—1921) — офицер армии Конфедеративных Штатов Америки, выпускник Виргинского военного института.